Дабик:
 Дабик — город на севере Сирии.
 Дабик — интернет-издание Исламского государства.